

Geografia

Austria 
 Wartberg – frazione di Sankt Oswald bei Freistadt, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Wartberg – frazione di Straning-Grafenberg, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Wartberg an der Krems – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Wartberg im Mürztal – ex comune ora frazione di Sankt Barbara im Mürztal, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Wartberg ob der Aist – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)

Germania 
 Wartberg – collina presso Niedenstein, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Cultura di Wartberg – cultura preistorica che prende il nome dal Wartberg

Slovacchia 
 Wartberg – antico nome tedesco di Senec, città nel distretto di Senec (Bratislava)